Галушко — українське прізвище.

 Галушко Кирило Юрійович (нар. 1973) — історик, етносоціолог
 Галушко Микола Леонідович ( 1979) — український правоохоронець та бізнесмен
 Галушко-Аксьоненко Наталія Олегівна ( 1956) — художниця декоративно-ужиткового мистецтва
 Іван Галушко — тромбон (Ляпіс Трубецкой)

Див. також 
 Галушка

Українські прізвища